Натуральне число 1941
 1941 рік до нашої ери
 1941 рік нашої ери